Col termine circuito del Mugello si possono indicare:
 l'autodromo internazionale del Mugello
 il circuito stradale del Mugello, sede di una gara automobilistica disputatasi tra il 1914 e il 1970